Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Pablo Guzmán che ha battuto in finale Andreas Vinciguerra 6-1, 3-6, 7-61.

Teste di serie 

 Stefano Galvani (semifinali)
 Assente
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)

 Óscar Hernández (semifinali)
 Jérôme Haehnel (quarti di finale)
 Máximo González (quarti di finale)
 Federico Luzzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2006